

Personen

Belgische personen
 Werner Lamberts (1775-1849), patriot, monarchist, militair en politicus
 Emiel Lamberts (1941), hoogleraar en historicus
 Philippe Lamberts (1963), politicus

Nederlandse personen
 Gerrit Lamberts (1776-1850), tekenaar
 Jan Lamberts (1911), huisarts en politicus
 Jan Lamberts (1918-1949), oorlogsmisdadiger
 Aart Lamberts (1947), beeldhouwer